Le gopak (ou hopak) est une danse traditionnelle improvisée d'Ukraine, accompagnée ou non de chant, à deux temps. Cette danse donne lieu à des effets acrobatiques des solistes d'un groupe.

Rythme par mesure : croche pointée, double croche, deux croches.

Nombreux compositeurs, tels que Tchaïkovski, Moussorgski, Lyssenko, Rimski-Korsakov, Houlak-Artemovsky, Shtoharenko et Serov, ont utilisé cette danse dans leurs œuvres.

Notes et références

Notes

Références

Liens externes   
 

Danse traditionnelle en Ukraine
Culture ukrainienne
Genre de danse